Чемпионат СССР по гандболу 1979/1980 — 19-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 14 сентября 1979 года, последние матчи состоялись 13 апреля 1980 года.

Возвращение и вылет из чемпионата СССР по гандболу 
В чемпионате СССР по гандболу 1978/79 последние места заняли запорожский ЗАС и рижский «Целтниекс». Обе команды таким образом вылетели в чемпионат СССР по гандболу (1 лига).

Вернулись в чемпионат СССР по гандболу челябинский «Полёт» и ташкентский «Кристалл».

Участники

Турнирная таблица

Вылет из чемпионата СССР по гандболу 
По итогам 19 чемпионата СССР по гандболу среди мужчин из высшей лиги вылетели ташкентский «Кристалл» и челябинский «Полёт».

Состав команды 
1. ЦСКА (Москва): Николай Томин, К. Михалишин, Василий Баран, А. Белов, Анатолий Драчев, Алексей Жук, Р. Исхаков, В. Кулев, Юрий Кидяев, Сергей Кушнирюк, Александр Лоссовик, Григорий Неретин, Альберт Оганезов, Евгений Чернышев, В. Черняев, Александр Федюкин. Тренер: Ю. В. Соломко.

Литература 
 Гандбол: Справочник / Сост. Н. П. Клусов. — М.: Физкультура и спорт, 1982. — 224 с.
 Гончарук А., Бенедис А. Ступени гандбола. 1966—2009. — Черновцы: Прут, 2009. — 200 с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте todor66.com

Чемпионаты СССР по гандболу
1980 год в гандболе
1979 год в спорте
Чемпионаты СССР в 1979 году
Чемпионаты СССР в 1980 году